Uefacupen 1986/1987 vanns av IFK Göteborg från Sverige efter en finalseger mot Dundee United från Skottland. Finalen spelades i bäst av två matcher där Göteborg vann med 2–1 totalt efter 1–0 hemma och 1–1 borta. Detta var IFK Göteborgs andra seger i Uefacupen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1986/1987
 Europeiska cupvinnarcupen 1986/1987

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 Officiell sida 
 Resultat på RSSSF.com  

1986 i Europa
1987 i Europa
Fotbollssäsongen 1986/1987
1986/1987